Christophe Pélissier peut désigner :	
 Christophe Pélissier (1728–1779), marchand et partisan des États-Unis d'Amérique ;
 Christophe Pélissier (1965–), footballeur et entraîneur français.